Jorge Rivera puede referirse a:

 Jorge Rivera (1976-), artista marcial mixto estadounidense.
 Jorge Rivera Galindo (1978-), futbolista colombiano.
 Jorge B. Rivera (1935-2004), escritor y crítico literario argentino.
 Jorge Rivera López (1934-), actor argentino.
 Jorge Eduardo Rivera Cruchaga, académico y filósofo chileno, traductor de Heidegger.